Сергеевская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Сергеевская волость (Атбасарский уезд) — в составе Акмолинской области
 Сергеевская волость (Шуйский уезд) — в составе Владимирской губернии
 Сергеевская волость (Бобровский уезд) — в составе Воронежской губернии
 Сергеевская волость (Бахмутский уезд) — в составе Екатеринославской губернии
 Сергеевская волость (Гадячский уезд) — в составе Полтавской губернии
 Сергеевская волость (Изюмский уезд) — в составе Харьковской губернии

См. также 
 Сергиевская волость